Комаягуа — название нескольких географических объектов:
 Комаягуа — город в центральной части Гондураса.
 Комаягуа — департамент в Гондурасе.
 Комаягуа — река в Гондурасе.